Ahrbeck steht für

 Ahrbeck, Ortslage von Burgdorf, Niedersachsen

Ahrbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Ahrbeck (* 1949), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Christian Ahrbeck (1774–1858), auch: Johann Konrad Christian Ahrbeck, deutscher Maler und Miniaturist
 Georg Wilhelm Ahrbeck (1771–1849), Königlich Hannoverscher Offizier, Kriegsbauverwalter und Freimaurer
 Hans Ahrbeck (1890–1981), deutscher Erziehungswissenschaftler, Pädagoge und Hochschullehrer
 Wilhelm Ahrbeck (1802–1883), Königlich Hannoverscher Beamter, Pädagoge und Kalligraph